Saint Front peut faire référence à :

Saints des églises chrétiennes 
 Front de Périgueux, légendaire évangélisateur du Périgord au . 
 Front de Passais, ermite en Normandie au  qui a donné son nom au bourg de Domfront (Orne).

Toponymie 
 Voir tous les articles concernant les toponymes .

Homonymie
Homonymie de prénom